Kamengrad (Daruvar), utvrda pokraj Daruvara
 Kamengrad (Požega), utvrda pokraj Požege
 Kamengrad (Koprivnica), utvrda pokraj Koprivnice
 Kamengrad (Sanski Most), naselje kod Sanskog Mosta
 Kamengrad (obitelj Kremenko), grad iz crtane serije Kremenko